Umien kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Umien, ö, Papua Barat,

Polen 

 Umień, ort, Storpolens vojvodskap, Powiat kolski, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Polenförgreningar